Staden mellan broarna kan syfta på:

 Staden mellan broarna – officiellt namn på en stadsdel i Stockholm till 1980, se Gamla stan
 Staden mellan broarna (Umeå) – ett utvecklingsprojekt i Umeå